Mercedes-Benz Sprinter Mobility — автобус для перевозки маломобильных граждан производства Mercedes-Benz, выпускавшийся с 2006 года.

История 
Автобус Mercedes-Benz Sprinter Mobility впервые был представлен в 2006 году. Является аналогом базовой модели Mercedes-Benz Sprinter, но с пандусом в задней двери и надписью Mobility под Sprinter.

Технические характеристики

Интересные факты 

 Автобус для перевозки маломобильных граждан на базе Mercedes-Benz Sprinter также производился в России нижегородской компанией Луидор с 2017 по 2018 год под названием Луидор-2232DP.

Примечания 

Sprinter Mobility
Автобусы на основе грузовых автомобилей